Суперкубок УЄФА 2005 — 30-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2004–2005 англійський «Ліверпуль» та переможець Кубка УЄФА 2004–2005 російський «ЦСКА». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 26 серпня 2005 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА втретє за свою історію здобув «Ліверпуль».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2004—2005
 Кубок УЄФА 2004—2005

Примітки

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2005 

2005 у футболі
2005
Футбольні змагання у Монако
Події 26 серпня
Серпень 2005